El apellido italiano Bracci corresponde a varias personalidades:

 Cecchino dei Bracci (nombre real Francesco de Zanobi Bracci;  1528-1544), alumno de Miguel Ángel.
 Marco Bracci (1966), exjugador profesional y entrenador de voleibol italiano.
 Pietro Bracci (1700–1773), escultor italiano que trabajo dentro del estilo Barroco tardío.